Пршибыл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пршибыл, Даниэль (род. 18 декабря 1992) — чешский хоккеист, центральный нападающий.
 Пршибыл, Йозеф (род. 12 октября 1947) — чешский шахматист, международный мастер.